Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az ezúttal ötödik kiemelt Jeļena Ostapenko volt, aki az előző évben nem kiemeltként szerezte meg a trófeát. Ebben az évben azonban már az első napon kiesett, miután vereséget szenvedett az ukrán Katerina Kozlovától. A verseny előtt elméletileg hat játékosnak volt esélye, hogy a torna után a világranglista élére álljon. A legkedvezőbb helyzetben Caroline Wozniacki volt, akit Simona Halep vagy Garbiñe Muguruza csak abban az esetben tudja megelőzni, ha legalább az elődöntőbe jutnak, Elina Szvitolina, Caroline Garcia és Karolína Plíšková pedig csak akkor, ha megnyerik a tornát. Ez utóbbiak elsősége még ekkor is attól függött volna, hogy Halep és Muguruza kiesik-e még az elődöntő előtt, de mindhárman még a negyeddöntő előtt vereséget szenvedtek. Wozniacki a 4. körben vereséget szenvedett Darja Kaszatkinától, de még mindig reménye volt a világelsőség megszerzésére, amely végleg a Halep–Muguruza elődöntő után szállt el. A világelsőségre még aspiráló két versenyző párharcát Halep nyerte, és ezzel megőrizte világelsőségét.

Simona Halep a világelsőség megőrzése mellett e tornán az első Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, miután a döntőben 3–6, 6–4, 6–1 arányban legyőzte az amerikai Sloane Stephenst.

A 2006-os wimbledoni teniszbajnokság óta ez volt az első Grand Slam-torna, amelyen 47 egymás utáni Grand Slamen való részvétel után nem indult Agnieszka Radwańska. Serena Williams viszont először indult Grand Slam-tornán a 2017-es Australian Open és gyermeke születése óta. A verseny előtt 453. helyen álló 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes amerikai versenyző, bár védett ranglistásként indul a főtáblán, de nem lesz kiemelt. Serena Williams a 4. körig jutott, ahol sérülés miatt játék nélkül kényszerült feladni a mérkőzését Marija Sarapova ellen.

A magyarok közül a tornán a világranglista 37. helyén álló Babos Tímea a főtáblán való indulásra volt jogosult, de az 1. fordulón nem jutott túl. Rajta kívül még egy magyar származású versenyző indult: a 22. kiemelt angol Konta Johanna szintén az első körben búcsúzni kényszerült.

A torna fontosabb eseményei
Már az első nap meglepetéseket hozott, melyek közül kiemelkedett a címvédő Jeļena Ostapenko veresége az ukrán Katerina Kozlovától. De ugyanezen a napon kényszerült búcsúra az egyéniben hétszeres (összesen 23-szoros) Grand Slam-tornagyőztes Venus Williams, a 2010-es Roland Garros-győztes Francesca Schiavone és a 2012-ben döntőt játszó Sara Errani is. Az első körben búcsúzott a kétszeres Grand Slam-tornagyőztes Viktorija Azaranka. Ezúttal sem sikerült az 1. körön túljutnia a Roland Garroson a 22. kiemelt, magyar származású, brit színekben játszó Konta Johannának, ahogyan a kiemeltek közül Anastasija Sevastova és Kristina Mladenovic sem vette sikerrel az első kör akadályát.

A második kör az alsó ágon csak kisebb meglepetést hozott: a kiemeltek közül a 23. kiemelt Carla Suárez Navarro és a 32. Alizé Cornet esett ki. Míg a felső ágon már a második körbe se került kvalifikációs versenyző, addig az alsó ágon ez hatuknak is sikerült, de közülük már egy sem érte meg a harmadik fordulót. A felső ágon a 2. körben öt kiemelt versenyző is kiesett.

A harmadik kör nagy meglepetése, hogy kiesett a 4. kiemelt Elina Szvitolina. A kiemeltek közül ebben a körben nyolcan estek ki, köztük a hatodik kiemelt Karolína Plíšková, akit könnyedén vert 6–2, 6–1-re az egyre jobb formába lendülő Marija Sarapova, valamint a nyolcadik kiemelt Petra Kvitová, aki viszont csak óriási küzdelemben adta meg magát 7–6(6), 7–6(4) arányban a nagy formában játszó Anett Kontaveitnek.

A negyedik körben az első napon lényegében a papírformák érvényesültek. Kontaveit és Buzărnescu mélyen korábbi formájuk alatt teljesítettek, és gyors vereséget szenvedtek a kiemelésben előttük álló amerikai játékosoktól. A nap meglepetése Julija Putyinceva győzelme volt az esélyesebbnek tartott Barbora Strýcová ellen. A nap slágermérkőzésének számító Caroline Wozniacki–Darja Kaszatkina mérkőzés az orosz 7–6, 3–3-as vezetésénél sötétedés miatt félbeszakadt. A folytatásban Kaszatkina egy játékot sem vesztett, és 6–3-ra nyerve a második játszmát ütötte el a továbbjutástól a 2. kiemelt Wozniackit, vélhetően megfosztva ezzel a világelsőség visszaszerzésétől is. A 4. forduló második napjának slágermérkőzése Serena Williams és Marija Sarapova között az amerikai sérülése miatt elmaradt, ezzel Sarapova játék nélkül jutott a negyeddöntőbe.

A negyeddöntőbe csak egy kiemelés nélküli játékos (Julija Putyinceva) jutott be, sőt a még versenyben levő hét kiemeltből hat az első 14 közül került ki. Az alsó ágon megszakadt Putyinceva és Kaszatkina nagy sorozata. Putyinceva már szerepelt egyszer a Roland Garros negyeddöntőjében, 2016-ban, akkor Serena Williamstől kapott ki, most egy US Open-döntős, Madison Keys állította meg. Kaszatkina eddigi legjobb Grand Slam-tornaeredményét érte el. Az elődöntőben az alsó ágon a 2017-es US Open döntője ismétlődik meg Madison Keys és Sloane Stephens között.

A negyeddöntő felső ágán Simona Halep nehezebben, három játszmában nyert Angelique Kerber ellen, Garbiñe Muguruza könnyedén verte Marija Sarapovát. Halep és Muguruza elődöntős mérkőzése egyben a világelsőségről is dönt majd.

Az elődöntőben eldőlt, hogy Simona Halep marad a világelső, miután két játszmában, 6–1, 6–4-re legyőzte Garbiñe Muguruzát. A másik ágon a tavalyi US Open döntő után ezúttal is Sloane Stephens győzött, most szorosabb mérkőzésen, 6–4, 6–4 arányban.

A döntőben Simona Halep az első játszma elvesztése után fokozatosan átvette a játék irányítását, és végül 3–6, 6–4, 6–1 arányban legyőzte Sloane Stephenst, megszerezve ezzel első Grand Slam-tornagyőzelmét.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla
A selejtező sorsolási táblája

N1